Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet, který se opět probojoval do přímého boje o titul.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal krajana Paula-Henriho Mathieua po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016